YVM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Qikiqtarjuaq (Québec), (Canada)